Páll Ólafsson ist der Name folgender Personen: 

* Páll Ólafsson (Schriftsteller) (1827–1905), isländischer Schriftsteller
 Páll Ólafsson (Handballspieler) (* 1960), isländischer Handballspieler und -trainer sowie Fußballspieler